Вальдемар IV:

 Вальдемар IV (герцог Шлезвига) (ум. 1312) — герцог Шлезвига с 1283 года
 Вальдемар IV Аттердаг (ок. 1320—1375) — король Дании с 1340 года